Списъкът на милиардерите е списък на хора, чието богатство надминава 1 млрд. долара според списание „Форбс“.

Броят на милиардерите се е увеличил в сравнение с предходната година със 199 души достигайки 1210 души (от тях 214 са нови) от 55 страни на света, представляващо рекордна бройка за 25-годишното съществуване на рейтинга.

Най-много милиардери живеят в САЩ – 413 души, следвани от Китай – 115 души и Русия – 101 души, като в Москва живеят най-много милиардери – 79 души, на второ място е Ню Йорк с 58 милиардера.

Общия капитал на милиардерите от списъка съставлява 4500 милиарда долара, което е с 1000 милиарда повече от предната година.

Петорката на най-богатите хора

Първите двадесет милиардери

Външни препратки 
 The World's Billionaires 2011
 Топ-20 на най-богатите хора в света през 2011 г.
 Целият списък на милиардерите 

Списъци на хора